Alte Elster steht für:

 Alte Elster (Leipzig), Arm der Weißen Elster
 Alte Elster (Zwenkau), Arm der Weißen Elster